Университетская набережная — многозначный термин.

 Университетская набережная — набережная Большой Невы в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове.
 Университетская набережная (до 1993 года — «Челябинский университет») — вузовская газета Челябинского государственного университета.
 Улица Университетская Набережная — улица в Челябинске.